Concattedrale di San Bartolomeo a Bojano
 Concattedrale di San Bartolomeo, a Lipari
 Concattedrale di San Bartolomeo a Pontecorvo

Pagine correlate 
 Cattedrale di San Bartolomeo
 Chiesa di San Bartolomeo